Bussière ist Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bussière-Badil im Département Dordogne
Bussière-Boffy im Département Haute-Vienne
Bussière-Dunoise im Département Creuse
Bussière-Galant im Département Haute-Vienne
Bussière-Nouvelle im Département Creuse
Bussière-Poitevine im Département Haute-Vienne
Bussière-Saint-Georges im Département Creuse
La Bussière-sur-Ouche im Département Côte-d'Or

Bussière ist der Name folgender Personen:
Gaston Bussière, Maler und Illustrator
 Mélanie Renouard de Bussière, Königin von Paris im Zweiten Kaiserreich

Siehe auch:
Bussières
La Bussière